Rabenstein steht für:

 eine aufgemauerte Richtstätte

Rabenstein heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Rabenstein/Fläming, Gemeinde in Brandenburg
 Rabenstein an der Pielach, Marktgemeinde in Niederösterreich

Gemeindeteile:

 Chemnitz-Rabenstein, Stadtteil von Chemnitz, Sachsen
 Rabenstein (Ahorntal), Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Rabenstein (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rabenstein (Ruhmannsfelden), Ortsteil des Marktes Ruhmannsfelden, Landkreis Regen, Bayern
 Rabenstein (Steinau), Ortsteil der Stadt Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Rabenstein (Thurmansbang), Ortsteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Rabenstein (Zwiesel), Ortsteil der Stadt Zwiesel, Landkreis Regen, Bayern

 Rabenstein (Gemeinde Althofen), Ortschaft der Stadtgemeinde Althofen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Rabenstein (Gemeinde Lavamünd), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Lavamünd in Kärnten
 Rabenstein (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg

 Rabenstein (Moos in Passeier), Fraktion der Gemeinde Moos in Passeier, Südtirol

 Rabštejn nad Střelou, Ortsteil und Katastralgebiet der Stadt Manětín, Okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj, Tschechien (deutsch Rabenstein an der Schnella)
 Havraní Vrch, Ortslage von Děčín in Tschechien (deutsch Rabenstein)

Baulichkeiten:

 Burg Rabenstein (Oberfranken), Burg bei Ahorntal in der Fränkischen Schweiz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Burg Rabenstein (Chemnitz), Burg in Oberrabenstein, kreisfreies Chemnitz, Sachsen
 Burg Rabenstein (Steiermark), Burg nahe Frohnleiten, Steiermark
 Ruine Rabenstein (Rhön), abgegangene Burg bei Neuwildflecken in der Rhön, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Burg Rabenstein (Fläming), Burg bei Raben, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Burg Rabenstein (Niederösterreich), Burgruine in Rabenstein an der Pielach, Niederösterreich
 Burg Rabštejn nad Střelou, Burg bei Rabštejn nad Střelou, Manětín, Okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj, Tschechien
 Burgruine Rabenstein (Niederbayern), bei Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Burg Rabenstein (Kärnten), Burgruine in Sankt Paul im Lavanttal, Kärnten
 Burgruine Rabenstein (Virgen), Burgruine in Virgen, Osttirol
 Burg Rabenštejn (deutsch Rabenstein) bei Vrbno pod Pradědem, Okres Bruntál, Tschechien
 Burgstall Rabenstein (Wirsberg), abgegangene Burg bei Wirsberg, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Altes Schloss (Rabenstein), Schloss in Rabenstein (Zwiesel), Landkreis Regen, Bayern
 Neues Schloss (Rabenstein), Schloss in Rabenstein (Zwiesel), Landkreis Regen, Bayern

Berge, Erhebungen, Felsen: 
 Rabenstein (Hohe Tauern), 2902 m, Nebengipfel des Stubacher Sonnblicks
 Rabenstein (Mürzsteger Alpen), 1027 m, Erhebung im Mürztal bei Neuberg, Steiermark
 Rabenstein (Rhön) (845 m), Berg bei Ruine Rabenstein (Rhön) bei Neuwildflecken in der Rhön, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Rabštejn (deutsch Rabenstein), 803,4 m, Berg im Rabenseifener Bergland, bei Bedřichov, Gemeinde Oskava in Tschechien, mit Burg Rabštejn
 Rabenstein (Hohes Waldviertel), 750 m, Berg nördlich der Wachau
 Rabenstein (Salzachtal), 628 m, Talerhebung bei Golling an der Salzach im Land Salzburg
 Krkavčí kameny (deutsch Rabenstein), ca. 545 m, Felsen an der böhmisch-sächsischen Grenze zwischen dem ChKO Lužické hory und dem NSG Jonsdorfer Felsenstadt
 Rabensteine (Hasselfelde), ca. 510 m, Erhebung im Harz bei Hasselfelde, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Rabensteine, ca. 500 m, Felsen bei Hrádek nad Nisou
 Rabenstein (Königshütte), 499 m, Erhebung im Harz bei Königshütte, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Rabenstein (Kellerwald), 439 m, Berg im Kellerwald, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

 Rabenstein (Bad Homburg), Felsengruppe bei Kirdorf (Bad Homburg), Hochtaunuskreis, Hessen
 Rabenstein (Findling), Felsblock bei Ermengerst  im Oberallgäu, Bayern
 Rabenstein (Grimma), Felsen an der Mulde im Grimmaer Stadtwald, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Rabenstein (Steyrtal), Felswand über Burgruine Leonstein, Oberösterreich
 Rabenstein (Neandertal), Felsen im Neandertal, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Rabenstein (Thayatal), Felsen an den Thaya-Mäandern bei Raabs an der Thaya, Niederösterreich

Rabenstein ist der Familienname folgender Personen:
 ein fränkisches Rittergeschlecht, siehe Rabenstein (Adelsgeschlecht)
 ein anderes fränkisches Adelsgeschlecht, siehe Rabensteiner zu Döhlau 

 Carl August Rabenstein (* 1810), deutscher Unternehmer, seit 1839 Dampflokbaupionier in Chemnitz
 Christoph Rabenstein (* 1952), deutscher Politiker (SPD) und Abgeordneter des Bayerischen Landtages
 Ernst Rabenstein (1903–1981), deutscher Politiker (FDP) und Abgeordneter des Bayerischen Landtages
 Hans Rabenstein (* 1941), deutscher Maler
 Johann der Jüngere von Rabstein (Jan z Rabštejna; 1437–1473), böhmischer Adliger, Diplomat und Humanist
 Prokop von Rabstein (* um 1420, † 1472), böhmischer Adliger, Oberstkanzlers von Böhmen und Diplomat
 Rainer Rabenstein (1927–2018), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Reinhold Rabenstein (* 1948), österreichischer Autor, Trainer, Coach und Berater
 Rüdiger Rabenstein (1944–2004), deutscher Wissenschaftler

Siehe auch:
 Rabensteiner
 Rabstein
 Rabštejn
 Rabsztyn
 Ravenstein